Óscar Jiménez puede referirse a:

 Óscar Jiménez Pinochet (1915-1994), médico y político chileno; o
 Óscar Jaime Jiménez (1967-), politólogo español; o
 Oscar Jiménez V (1970-), diseñador Gráfico y analista gráfico Venezolano-Español; o
 Oscar Jiménez (1988- ), futbolista mexicano del Club América.